A Casa do Líder é o primeiro e único reality show da TV cabo-verdiana. Apresentado em 2020 por Helena Amado.

Formato 
12 concorrentes dividem a mesma casa durante 10 semanas. Sem contacto com o exterior, os concorrentes vivem isolados numa casa da cidade de Praia.

Em jogo está um prémio de 1.000.000 de escudos.

Edições 
Este reality show cabo-verdiano teve duas edições.

A primeira em 2013 e a segunda em 2017.

2º Edição 
A 2º edição deste programa teve uma mecânica diferente da primeira edição. Para a temporada de 2017 vieram concorrentes de toda CPLP (Brasil, Angola, Moçambique e Portugal).

A edição começou a 26 de Agosto de 2017 e acabou a 28 de Outubro de 2017 (63 dias). 

Nela participaram 15 concorrentes no total, sendo 12 iniciais e 3 que entraram a meio do jogo.

Lista de Concorrentes 

 Sebah Veiga
 Neuza de Pina
 Maria Rodrigues
 Walter Lopes
 Mariana Bernardes
 Ga Dalomba
 Nair Bastos
 Gy de Bugo
 Filipe Mendes
 Rui Viegas
 Telma Seidi (Tita Pipoka)
 Neth Nahara

Programas de televisão de Cabo Verde